Le psaume 123 peut désigner :
 le psaume 123 (122) : psaume 123 selon la numérotation hébraïque, psaume 122 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 124 (123) : psaume 124 selon la numérotation hébraïque, psaume 123 selon la numérotation grecque.